Król Maciuś Pierwszy – powieść Janusza Korczaka

Filmy
 Król Maciuś I – polski film z 1958 roku w reżyserii Wandy Jakubowskiej
 Król Maciuś I - polski spektakl telewizyjny z 1997 roku
 Król Maciuś Pierwszy – polsko-francusko-niemiecki 26-odcinkowy serial animowany z 2002 roku. 
 Król Maciuś Pierwszy – polsko-francusko-niemiecki film animowany z 2007 roku

Opery
 Król Maciuś Pierwszy (Король Матиуш Первый) – opera Lev Konov